Lassay ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

Lassay-les-Châteaux, Gemeinde im Département Mayenne
Lassay-sur-Croisne, Gemeinde im Département Loir-et-Cher
Kanton Lassay-les-Châteaux im Département Mayenne